Мото Гран-при США было 11-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам Мото GP 2007 года. Эта гонка прошла с 20 по 22 июля 2007 года на гоночной трассе Лагуна Сека, США.

Результаты к классе MotoGP

Замечание 
 Как обычно, гонка проводилась только для класса MotoGP, так как закон Калифорнии о загрязнение воздуха запрещает использование двухтактных моторов в этом штате.

США
Июль 2007 года
2007 год в Калифорнии